Les élections législatives taïwanaises de 2008 ont eu lieu en République de Chine (Taïwan) le . Elles précèdent l'élection présidentielle du 22 mars.

Contexte

Campagne

Partis en lice

Résultats

Références

Voir aussi 
 Politique à Taïwan

2008
Taïwan
Politique en janvier 2008
2008 à Taïwan